Ла Реванча има више значења:

 Ла Реванча (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Реванча (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Реванча (Тумбала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Реванча (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Реванча (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Реванча (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Реванча (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Реванча (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Реванча (Мерида), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику